Actor může být:
 anglický výraz pro herce
 latinský výraz pro žalobce
 Actor (album) – album hudebnice St. Vincent z roku 2009